Пружинная шайба:
 Пружинная шайба по ГОСТ 6402 (по DIN 127, одновитковая, гровер)
 Пружинная шайба по ГОСТ 21797 (двухвитковая) — по ГОСТ 27017 эта шайба также называется двухвитковой шайбой
 Пружинная шайба по DIN 137 (изогнутая, волнистая)
 Пружинная тарельчатая шайба (по ГОСТ 13439, DIN 6796) — по ГОСТ 13439 эта шайба также называется конической
 Пружинная шайба с защитным пояском (DIN 6913)

Примечания

Ссылки 
 ШАЙБЫ. Сравнительная таблица DIN, ГОСТ и ISO